Korkiakari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Korkiakari (ö i Lappland, Kemi-Torneå, lat 65,73, long 24,40),  (4 ha)
2. Korkiakari (ö i Lappland, Kemi-Torneå, lat 65,60, long 24,98),  (1,1 km²)
3. Korkiakari (klippa i Egentliga Finland, lat 60,32, long 21,72),  (5 ha)
4. Korkiakari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,49, long 21,42),  (5 ha)
5. Korkiakari, del av Aakarit, Björneborg,  (1 ha)
6. Korkiakari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,56, long 21,20),  (2 ha)
7. Korkiakari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,62, long 21,36),  (5 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar